Хагелин — фамилия. Известные носители:
 Хагелин, Борис (1892—1983) — шведский предприниматель.
 Хагелин, Дагмара (1959—1977) — аргентинская девочка.
 Хагелин, Джон (род. 1954) — американский физик.